Алекса́ндр Лу́нин:
  (род. 1946) — советский футбольный судья.
 Лунин, Александр Ларионович (1867—1929) — член III Государственной думы от Казанской губернии.
 Лунин, Александр Михайлович (1745—1816) — действительный тайный советник, генерал-майор, полоцкий губернатор.
 Лунин, Александр Фёдорович (1938—1993) — советский учёный-нефтехимик.